Abu kan syfta på:

Abu – en rollfigur i filmen Aladdin (film)
Abu – den femte månaden i den Babyloniska kalendern.
Abu Garcia – en tillverkare av sportfiskeutrustning
Ābu – ort i Rajasthan, Indien
Abu, Yamaguchi – en kommun i Japan
annat namn för Elefantine